El nombre propio Teodomiro hace referencia a varios artículos:

Historia 
 El noble visigodo Teodomiro, que gobernó en la región de Tudmir durante la primera parte del .
Pacto de Teodomiro (Pacto de Tudmir o Tratado de Orihuela).
 Teodomiro (rey suevo), gobernó en la Gallaecia.
 Rey ostrogodo Teodomiro, primero de la dinastía de los Amalos.

Siglos  y 
Teodomiro Leite de Vasconcelos
Teodomiro Menéndez, sindicalista militante socialista asturiano.
Teodomiro Ortiz, militar mexicano con idealismo villista que participó en la Revolución mexicana.
Teodomiro Ramírez de Arellano, escritor.

Religión 
Obispo Teodomiro,  gallego de principios del . 
San Teodomiro